Il Campionato nordamericano di calcio Under-17 2013 (ing. 2013 CONCACAF Under-17 Championship) è stato la 16ª edizione del torneo, la terza con la denominazione attuale. Si è giocato in Panama dal 6 al 19 aprile 2013. Il  ha vinto il titolo per la quinta volta. Le quattro semifinaliste rappresenteranno la CONCACAF al Campionato mondiale di calcio Under-17 2013.

Squadre qualificate 

 (paese organizzatore)

Stadi

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finalissima

Voci correlate 
Campionato nordamericano di calcio Under-17
CONCACAF

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2013
Campionato nordamericano di calcio Under-17
Competizioni sportive a Panama